

Kronologi for Vesteuropas politiske historie 297-800

Middelalder
Grafiske tidslinjer